Kevin McNulty est un nom pouvant désigner:

Kevin McNulty (né en 1955), acteur canadien
 (né en 1954), juge américain dans le New Jersey

Voir aussi

McNulty, Kevin